E.G.Camus kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmond Gustave Camus

Auktorsförkortningar